Зильс ():

 Зильс, или Сель — коммуна в Швейцарии.
 Зильс — озеро в Швейцарии.